Memory ():

 «Memory» — главная тема мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки»
 Memory — демозапись метал-группы S.C.A.L.P.

См. также 

 Memories (значения)